Il singolare del torneo di tennis Tunis Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillermo García López che ha battuto in finale Michael Lammer 6-4, 7-63.

Teste di serie 

 Boris Pašanski (quarti di finale)
 Guillermo García López (Campione)
 Iván Navarro (quarti di finale)
 Jurij Ščukin (quarti di finale)

 Stefano Galvani (secondo turno)
 Jérémy Chardy (secondo turno)
 David Guez (quarti di finale)
 Gary Lugassy (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tunis Challenger 2007